Бабарыкино — село в Шегарском районе Томской области. Входит в состав Баткатского сельского поселения.

История 
Основано в 1576. В 1926 году состояло из 184 хозяйств, основное население — русские. Центр Боборыкинского сельсовета Богородского района Томского округа Сибирского края.

География и климат 
Расположено на реке Шегарке. От райцентра Мельниково на запад, через сёла Каргала и Баткат сюда идёт автомобильная дорога, около 40 км. Расстояние до Томска по автодороге Р399 составляет около 100 км.

В селе Бабарыкино умеренно-холодный климат. Значительное количество осадков в течение года, даже в сухие месяцы. По классификации климатов Кёппена это влажный континентальный климат (индекс Dfb). Средняя температура за год — 0.2 °C, среднее количество осадков за год — 482 мм.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шегарского района